Violinkonzerte steht für:

 Violinkonzerte (Bach), zwei Konzerte Johann Sebastian Bachs für Violine, Streicher und Continuo sowie ein Doppelkonzert für zwei Violinen
 Violinkonzerte (Mozart), fünf Violinkonzerte Wolfgang Amadeus Mozarts, die als authentisch gelten, sowie weitere Einzelsätze